Danilin () ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Michailowitsch Danilin (1878–1945), russischer und sowjetischer Chorleiter, Dirigent und Musikpädagoge